Кубок Китайской футбольной ассоциации Yanjing Beer 2020 ( ) — 22-й розыгрыш национального Кубка по футболу при спонсорской поддержке компании Yanjing Beer. Из-за эпидемиологических соображений количество матчей было сокращено, а сам турнир отложен на конец 2020 года. Китайская футбольная ассоциация только 2 сентября 2020 года объявила о том, что матчи кубка начнутся 18 сентября.

Действующий чемпион турнира, команда Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» была выбита из розыгрыша клубом «Гуанчжоу Фули» уже в первом круге турнира, 18 сентября.

Состав турнира 
Было решено проводить турнир с участием 16-и команд Суперлиги и 8-и лучших команд первого дивизиона.

Даты турнира были определены следующим образом.

Первый раунд 
Жеребьёвка первого раунда состоялась 2 сентября 2020.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда прошла 30 октября 2020 года. На этом этапе восьми оставшимся командам Суперлиги противостояли восемь лучших команд первой лиги Китая по футболу.

{{Footballbox collapsible
|date       = 
|time       =  
|team1      = Гуанчжоу Фули (1)
|score      = 6–1
|report     = 
|team2      = 'Сучжоу Дунъу (2)
|goals1     =
 Ренатиньо 
 Живкович 
 Сун Вэньцзе 
|goals2     =
 Tang Chuang 
|stadium    = Цзянъинь, Чанчжоу
|attendance = 
|referee    = Хэ Кай
|stack      = yes
}}

 Четвертьфиналы 
Жеребьёвка этого раунда прошла 30 октября 2020 года.

 Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфинальных матчей прошла 30 октября 2020 года.

 Первые матчи 

 Вторые матчи По итогам двух матчей счёт был равным 1–1. По пенальти победу со счётом 4–2 одержал клуб «Цзянсу Сунин».«Шаньдун Лунэн» выиграл оба матча с общим счётом 6–0.''

Финал 
Жеребьёвка финального турнира проходила 30 октября 2020 года.

Победитель

Примечания 

2020
Спорт в Китае в 2020 году
Футбол в Азии в 2020 году